Cute FTP, software;
°C-ute, grupo pop japonês;
Cute culture ou kawaii, parte da cultura pop japonesa, ligada aos anime e mangás, que se refere a imagens meigas e fofas.

Desambiguação